BBS:
 BBS — , электронная доска объявлений.
 BBS Kraftfahrzeugtechnik — немецкая компания, производитель автомобильных колёсных дисков
BBS-стратегии
 Алгоритм Блюм — Блюма — Шуба

См. также 
 WEB-BBS
BBC